Jméno a příjmení Josef Fořt má více nositelů:

 Josef Fořt (ministr) (1850–1929) – český národohospodář a politik, na poč. 20. stol. předlitavský ministr obchodu 
 Josef Fořt (politik KSČ) (1924–???) – český a čs. politik KSČ, v r. 1969 poslanec ČNR a FS